McClinton ist der Familienname folgender Personen:

 Curtis McClinton (* 1939), US-amerikanischer Footballspieler
 Delbert McClinton (* 1940), US-amerikanischer Blues- und Countrymusiker
 Jack McClinton (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 James McClinton (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 O. B. McClinton (1940–1987), US-amerikanischer Countrymusiker

Siehe auch:
 McClinton-Gletscher, Gletscher an der Walgreen-Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Lands
 Clinton